Le district de Fengtai (丰台) est une subdivision de la municipalité autonome de Pékin en Chine ;
 Le xian de Fengtai (凤台) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.

Homonymie de toponyme